Шароноски () — род мух-журчалок из подсемейства Syrphinae.

Описание 
Вентральная бахрома щитка отсутствует, по крайней мере в медиальной трети. Среднеспинка с отчётливой жёлтой или беловато-жёлтой латеральной полосой, которая проходит, по крайней мере, от плечевого бугорка до поперечного шва. Гениталии самца крупные, паровидные; эпандрий такой же ширины как брюшко.

Биология 
Половозрелая самка откладывает яйца около колоний тлей, около 20 за день, около 400 за жизнь.
Личинки питаются преимущественно тлями, могут также поедать белокрылок, трипсов и паутинных клещей. Одна личинка может съесть до 200 тлей.
Взрослые насекомые питаются нектаром и пыльцой, чаще всего встречаются на зонтичных с белыми цветками, но также и на других растениях. Зимуют на стадии личинки и куколки.

Применение 
Разводятся для тепличных хозяйств для контроля численности тлей и как опылители.

Виды 
Виды рода:
 Sphaerophoria abbreviata Zetterstedt, 1849
 Sphaerophoria asymmetrica Knutson, 1973
 Sphaerophoria bankowskae Goeldlin, 1989
 Sphaerophoria batava Goeldlin, 1974
 Sphaerophoria bifurcata Knutson, 1973
 Sphaerophoria boreoalpina Goeldlin, 1989
 Sphaerophoria brevipilosa Knutson, 1973
 Sphaerophoria chongjini Bankowska, 1964
 Sphaerophoria cleoae Metcalf, 1917
 Sphaerophoria contiqua Macquart, 1847
 Sphaerophoria cranbrookensis Curran, 1921
 Sphaerophoria estebani Goeldlin, 1991
 Sphaerophoria fatarum Goeldlin, 1989
 Sphaerophoria indiana Bigot, 1884
 Sphaerophoria infuscata Goeldlin, 1974
 Sphaerophoria interrupta (Fabricius ,1805)
 Sphaerophoria kaa Violovitsh, 1960
 Sphaerophoria laurae Goeldlin, 1989
 Sphaerophoria loewi Zetterstedt, 1843
 Sphaerophoria longipilosa Knutson, 1973
 Sphaerophoria macrogaster (Thomson, 1869)
 Sphaerophoria menthastri (Linnaeus, 1758)
 Sphaerophoria nigra Frey, 1945
 Sphaerophoria novaeangliae Johnson, 1916
 Sphaerophoria philantha (Meigen, 1822)
 Sphaerophoria philanthus (Meigen, 1822)
 Sphaerophoria pictipes Boheman, 1863
 Sphaerophoria potentillae Claussen, 1984
 Sphaerophoria pyrrhina Bigot, 1884
 Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann, 1830)
 Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
 Sphaerophoria shirchan Violovitsh, 1957
 Sphaerophoria sulphuripes (Thomson, 1869)
 Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822)
 Sphaerophoria turkmenica Bankowska, 1964
 Sphaerophoria tuvinica Violovitsh, 1966
 Sphaerophoria virgata Goeldlin, 1974
 Sphaerophoria viridaenea Brunnetti, 1915
 Sphaerophoria weemsi Knutson, 1973

Примечания 

Syrphinae
Роды двукрылых